För andra kommuner som heter eller hetat Nes, se Nes kommun.

Nes kommun (norska: Nes kommune) är en kommun i Viken fylke i Norge. Den ligger cirka 50 kilometer från Oslo. Den administrativa huvudorten är Årnes.

Administrativ historik 
I samband med kommun och fylkesreformen 2020, överfördes bebyggelsen i Rånåsfoss från Sørums kommun till Nes.

Referenser

Kommuner i Viken fylke